Цей список включає призерів чемпіонатів світу з легкої атлетики на відкритому повітрі в єдиній змішаній дисципліні — естафетному бігу 4×400 метрів. Світова першість у цій дисципліні була вперше розіграна у 2019.

Призери

Джерела 

 Сторінка чемпіонатів світу на сайті Світової легкої атлетики